Per l'espressione popolare in lingua inglese di Blue moon, vedi Luna blu.

Astronautica 
Blue Origin Blue Moon – Missione spaziale di Blue Origin

Cinema 
 Blue Moon – film del 2000 diretto da John A. Gallagher
 Blue Moon – film del 2002 diretto da Andrea Maria Dusl

Giochi 
 Blue Moon – gioco di Reiner Knizia

Letteratura 
 La città che non dorme (Blue Moon) – romanzo di Walter Wager del 1981
 Blue Moon – romanzo di Laurell K. Hamilton del 1998
 I due volti dell'amore (Blue Moon) – romanzo di Jill Marie Landis del 1999
 Blue Moon – romanzo di Alyson Noël del 2009

Musica 
 Blue Moon – brano musicale di Richard Rodgers e Lorenz Hart del 1934
 Blue Moon – brano musicale di Elvis Presley del 1956, cover dell'omonima traccia di Richard Rodgers e Lorenz Hart
Blue Moon – album di Toby Keith del 1996
 Blue Moon – singolo di Steve Holy del 2000
 Blue Moon – album di Ahmad Jamal del 2012
 Blue Moon – singolo di Richard Rodgers del 2014
 Blue Moon - etichetta discografica

Televisione 
 Blue Moon – film per la televisione del 1999 diretto da Ron Lagomarsino
 Blue Moon – serie televisiva canadese distribuita su Club Illico dal 2016 al 2018